Протектора́т (от  — покровитель) может означать:

 Протекторат — форма межгосударственных отношений, при которой одна страна признает над собой верховный суверенитет другой, прежде всего в международных отношениях, сохраняя автономию во внутренних делах и собственную династию правителей.
 Протекторат — название некоторых зависимых государств, колоний и оккупированных территорий.
 Протекторат — период в истории Англии (кромвелевская диктатура) с 1653 года по 1659 год.